Damascus (Damasco, em inglês) pode estar aos seguintes topônimos dos Estados Unidos:

 Damascus (Arkansas)
 Damascus (Geórgia)
 Damascus (Maryland)
 Damascus (Virgínia)

Desambiguações de topônimos